Mirosław Handke (1946-2021), enseignant-chercheur et homme politique polonais ;
 Peter Handke (1942-), écrivain, dramaturge, scénariste, réalisateur et traducteur autrichien.